La Serra del Boix és una serra situada al municipi de Tortosa (Baix Ebre), amb una elevació màxima de 762 metres.

Particularitats 
La serra del Boix es troba entre la serra de Cardó al NO i les Moles i la serra de Gaviots al sud i sud-oest; junt amb aquestes forma part del Massís de Cardó. Els cims més destacats són la Roca Foradada (756 m) i la Buinaca (746 m).

El primer parc eòlic català, amb finalitats comercials, va ser el parc eòlic Baix Ebre inaugurat el 1995. Situat al mont Buinaca comptava amb 27 aerogeneradors a l'inici. Actualment el parc eòlic s'estén damunt dels cims d'aquesta serra i de la veïna serra de Gaviots.

Referències

Enllaços externs 
 Cartografia
 Toponímia de la comarca del Baix Ebre 

Serres de Tortosa
Boix